Maître Eolas#Procès contre l'IPJ
Romanie Schotte#Année de Miss Belgique